Ла Едиондиља има више значења:

 Ла Едиондиља (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Едиондиља (Каторсе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Едиондиља (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Едиондиља (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Едиондиља (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику